Гнилой Таны́п () — протока Белой, протекает по Краснокамскому району Башкортостана.

Устье реки находится в 101 км по правому берегу реки Белая. Длина реки составляет 32 км.

Населённые пункты 
По правому берегу протоки находятся населённые пункты (от истока к устью):

 деревня Старый Буртюк
 деревня Старая Бура
 деревня Новая Бура
 деревня Киреметево
 село Куяново
 деревня Редькино
 село Новый Каинлык

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от города Бирск и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201612111100026435.

Примечания 

Притоки Белой (приток Камы)
Реки Краснокамского района Башкортостана